Maud hace referencia a varios artículos:

Nombre femenino
Lucy Maud Montgomery, escritora canadiense.
Matilde de Inglaterra, (1102 - 1169), también conocida por su nombre sajón "Maud" or "Maude", hija del Rey Enrique I de Inglaterra y madre del Rey Enrique II de Inglaterra.
Maud Adams (1945), actriz sueca.
Maud de Gales (1869 - 1938), miembro de la Familia Real británica.
Maud de Huntingdon (1074 - 1130), hija de Waltheof, Conde de Northumbria y heredera de su Condado de Huntingdon.
Maud Gonne (1866 - 1953), revolucionaria irlandesa, nacida en Inglaterra, feminista, actriz musa inspiradora de William Butler Yeats.
Maud Mulder (1981), cantante holandesa.
Maud de Fife (1893 - 1945), miembro de la Familia Real británica.
Maud Welzen (1993), modelo neerlandesa.

Lugares
 Tierra de la Reina Maud, área de 2,5 millones de kilómetros cuadrados  en la Antártida reclamados por Noruega desde 1938.
Isla Maud, segunda isla más grande en Marlborough Sounds, Nueva Zelanda.
Maud (Aberdeenshire), localidad en el área de Buchan, condado de  Aberdeenshire, Escocia.
Maud (Oklahoma), ciudad del Condado Pottawatomie, Oklahoma, Estados Unidos.
Maud (Texas), ciudad del condado Bowie, Texas, Estados Unidos.

Literatura
Maud y otros poemas (Maud and other poems), libro de poesía del poeta inglés Lord Alfred Tennysonan, del año 1855. 
Maud, personaje de la trilogía El Legado, de Christopher Paolini.

Además
Maud (barco), barco usado desde 1918 a 1925 por el explorador noruego Roald Amundsen en la exploración del Pasaje Noreste (actualmente conocido como "Ruta marítima del Norte")
Comité Maud, proyecto atómico británico, antes de que Gran Bretaña se sumara al Proyecto Manhattan.

fr:Mathilde
ja:モード (人名)
nn:Maud